Gilliam ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Gilliam (* 1978), britische Produzentin, Kamerafrau und Regisseurin
 Armen Gilliam (1964–2011), US-amerikanischer Basketballspieler
 Burton Gilliam (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Earl Gilliam (1930–2011), US-amerikanischer Bluespianist
 Franklin Gilliam (1944–1997), US-amerikanischer Bildhauer 
 Garry Gilliam (* 1990), US-amerikanischer Footballspieler
 James Frank Gilliam (1915–1990), US-amerikanischer Althistoriker
 John Gilliam (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jude Gilliam (* 1947), US-amerikanische Autorin von Liebesromanen, Pseudonym Jude Deveraux
 Karin Gilliam (* 1939), Malerin und Illustratorin
 Reggie Gilliam (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Reginald E. Gilliam Jr. (1944–2012), US-amerikanischer Jurist
 Sam Gilliam (1933–2022), US-amerikanischer Maler
 Seth Gilliam (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Terry Gilliam (* 1940), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gilliam (Louisiana)
 Gilliam (Missouri)
 Gilliam (West Virginia)